Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Tampico 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 11 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 22. und 23. Oktober 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Tampico